Engelbrecht kan syfta på:

 Engelbrechtdivisionen – en infanteridivisionen ur tyska armén

Personer
 Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht (1861–1918), en svensk skådespelare
 Astrid Engelbrecht (1878–1946), en svensk skådespelare
 Erwin Engelbrecht (1891–1964), en tysk general
 Hermann Heinrich Engelbrecht (1709–1760), en juridisk författare
 Stina Engelbrecht (1970–), en svensk sångerska, låtskrivare, författare
 Theodor Engelbrecht (1813–1892), en tysk läkare och pomolog
 William Engelbrecht (1855–1904), en svensk skådespelare och teaterledare

Se även
 Engelbrekt (olika betydelser) – flera

Efternamn